Коммунистическая партия Грузии может означать:
* Коммунистическая партия Грузии (CCCP) — правящая партия в Грузинской ССР, входила в состав КПСС.
 Единая коммунистическая партия Грузии — партия, созданная в 1994 году.